Pojem Prunella může mít následující významy:

 Prunella – vědecký název pro rod rostlin černohlávek
 Prunella – vědecký název pro rod ptáků pěvuška